Arvika kan syfta på:

 Arvika kommun ‒ en kommun i Värmlands län 1971
 Arvika ‒  en tätort i västra Värmland och centralort i Arvika kommun
 Arvika stad ‒ tidigare administrativ stad 1911–1970
 Arvika köping ‒ tidigare administrativ köping i Arvika socken 1811–1910
 Arvika köpings församling ‒ en församling i Arvika pastorat 1906–1911, Arvika stadsförsamling 1911–1944, Arvika Östra församling 1944–
 Arvika stadsdistrikt ‒ ett distrikt i Arvika kommun och Värmlands län 2016–
 Arvika socken ‒ socken i Värmland
 Arvika landskommun ‒ en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1943
 Arvika församling ‒  en församling i Arvika pastorat –1906, Arvika landsförsamling 1907–1944, Arvika Västra församling 1944–
 Arvika landsdistrikt ‒ ett distrikt i Arvika kommun och Värmlands län 2016–
 Arvika Basket ‒ basketklubb